Creu dels Vols Distingits (Regne Unit), incloent els països de la Commonwealth.
 Creu dels Vols Distingits (Estats Units).